Halten steht für:

 Halten (Straßenverkehr), kurze Fahrtunterbrechung, im Unterschied zum Parken
 Halten, Stehenbleiben eines Personenverkehrsmittels zum Ein- und Aussteigen, siehe Haltestelle
 Halten, das Besitzen der Verfügungsgewalt über ein Fahrzeug, siehe Fahrzeughalter
 Halten, der Besitz von Tieren, siehe Tierhaltung
 Halten, das Versetzen einer Nachrichtenverbindung in einen Wartezustand, siehe Vermittlungstechnische Leistungsmerkmale (öffentliche Netze) #Halten

Orte:
 Halten OW, Ortsteil der politischen Gemeinde Kerns im Kanton Obwalden, Schweiz
 Halten SO, Gemeinde im Kanton Solothurn, Schweiz

Person:
 Christian Halten (* 1970), deutscher Filmmusik-Komponist

Siehe auch:
 Halter – Halt – Anhalten – Haltung (Begriffsklärungen)